Sergio Catalán puede hacer referencia a: 

 Sergio Catalán Rochin (1973), actor mexicano.
 Sergio Catalán Duque (1991), futbolista chileno.
Sergio Catalán Martínez (1929-2020), arriero chileno, conocido por ser la primera persona que vio los sobrevivientes del Milagro de Los Andes.